Szwajcaria:
 Bözberg – przełęcz
 Bözberg – tunel
 Bözberg – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg